El siguiente artículo describe las características de la demografía de Eslovaquia

Población
La población de Eslovaquia se ha mantenido estable desde la década de los 80, fluctuando entre 5 y 5.5 millones de habitantes.

Etnias
La mayoría de los habitantes de Eslovaquia son étnicamente eslovacos (85,5%). Los húngaros son la minoría étnica más grande (10%) y están concentrados en la región sur del país. Otros grupos étnicos incluyen a los gitanos, checos, rutenos, ucranianos, alemanes, y polacos. El porcentaje de gitanos es de 1,7% según el último censo (que está basada en la propia definición de los gitanos), pero alrededor del 5,6% según entrevistas con alcaldes y representantes municipales (que está basada en la definición del pueblo permanente). Sin embargo, nótese que en el caso del 5,6%, los porcentajes de húngaros y eslovacos son más bajos por 4 puntos porcentuales.

Idiomas
El idioma oficial del estado es el eslovaco, un miembro de las lenguas eslavas, pero el húngaro es ampliamente hablado en el sur y disfruta de un estatus cooficial en algunas regiones.

Nacimientos y defunciones 
La esperanza de vida es de 76 años y la población urbana supera el 60 por 100 así como el índice de fecundidad alcanzó los 1.28 hijos/mujer.

Inmigración
La inmigración en Eslovaquia es una de las más bajas de la Unión Europea. A continuación se desglosa el número y origen de inmigrantes:

Religión

La constitución de Eslovaquia garantiza la libertad de credo. La mayoría de la población es católica (62%), mientras que el segundo grupo más numeroso corresponde a la población atea (13%). Cerca del 6.9% son Protestantes, 4.1% son católicos griegos y 0.9% corresponde a Ortodoxos.

Notas 

Demografía de Eslovaquia